Golden Reel Award (Canada), een Canadese filmprijs
Golden Reel Award (MPSE), een prijs uitgereikt door de Motion Picture Sound Editors